XXII чемпионат Азии по лёгкой атлетике прошёл в Бхубанешваре (Индия) с 6 по 9 июля 2017 года.

Общие сведения 

Первоначально чемпионат должен был проводиться в городе Ранчи в начале июня. Но позже место и время проведения были изменены. Ожидается более 800 участников из 45 стран. Мероприятие состоятся на стадионе Kalinga в Бхубанешваре, Орисса. Стадион может принять 15 000 зрителей. Перед чемпионатом стадион был реконструирован: оборудован новой синтетической дорожкой, прожекторами.

Маскотом чемпионата стала оливковая черепаха Олли.

Участники 
Всего в соревнованиях приняли участие 655 спортсменов от 45 стран

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Легенда

Ссылки 
 Официальный сайт AAA

2017
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Индии
Международные спортивные соревнования в Бхубанешваре
2017 год в лёгкой атлетике
Июль 2017 года